Glide ima više značenja.

 Glipizid, lek
 Glajd (Oregon), naselje
 Glide (album)